Славица Јовановска (Струмица, 26. октобар 1952) је била југословенска и македонска филмска и позоришна глумица.

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1975. || Волшебното самарче ТВ серија || /
|-
| 1976. || Цимерите од соба 306 ТВ филм || /
|-
| 1977. || Нели ти реков ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1981. || Милион маченици ТВ серија ||
|-
| 1982. || Илинден ТВ серија || /
|-
| 1984. || Не рекох ли ти || /
|-
| 1985. || На наш начин ТВ серија || /
|-
| 1988. || Скопски сновиденија ТВ филм || /
|-
| 1988. || Еурека ТВ серија || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те
|-
| 1992. || Тврдокорни ТВ серија || /
|-
| 1994. || Прекалени ТВ серија || Зарчеица / Сирма Војвода
|-
| 1995. || Ангели на отпад || Невена
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.-те
|-
| 2000. || Големи и мали ТВ серија || Мајката на Коле
|-
| 2000 2001. || Погрешно време ТВ серија || Марта
|-
| 2007. || Цимери ТВ серија ||
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2010.-те
|-
| 2011. || Епизодист Кратки филм || Мотхер
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1952.
Македонски глумци
Југословенски глумци
Струмичани